Who Done It? – amerykański film komediowy z 1942 roku z udziałem duetu Abbott i Costello.

Obsada 
 Bud Abbott jako Laska Larkin
 Lou Costello jako Mervyn Milgrim
 Patric Knowles jako Turner

Bibliografia 
 
 
 plakaty z filmu

Amerykańskie filmy komediowe
Amerykańskie filmy czarno-białe
Amerykańskie filmy z 1942 roku
Filmy w reżyserii Erle’a C. Kentona